Мэттисон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мэттисон, Камерон (род. 1969) — канадский актёр и телеведущий.
 Мэттисон, Эдит Уинн (1875—1955) — британско-американская актриса театра.

Вымышленные персонажи 
 Мэттисон, Уэнди — героиня американского телесериала «Мелроуз-Плейс».